|-
| 135101 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135102 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135103 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135104 - || || 21 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135105 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135106 - || || 22 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135107 - || || 19 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135108 - || || 18 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135109 - || || 21 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135110 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135111 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135112 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135113 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135114 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135115 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135116 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135117 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135118 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135119 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135120 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135121 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135122 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135123 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135124 - || || 20 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135125 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135126 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135127 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135128 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135129 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135130 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135131 - || || 26 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135132 - || || 21 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135133 - || || 28 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135134 - || || 28 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135135 - || || 25 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135136 - || || 17 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135137 - || || 22 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135138 - || || 21 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135139 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135140 - || || 22 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135141 - || || 22 d'agost, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 135142 - || || 22 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135143 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135144 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135145 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135146 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135147 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135148 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135149 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135150 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135151 - || || 23 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135152 - || || 23 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135153 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135154 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135155 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135156 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135157 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135158 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135159 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135160 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135161 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135162 - || || 24 d'agost, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 135163 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135164 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135165 - || || 24 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135166 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135167 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135168 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135169 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135170 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135171 - || || 25 d'agost, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 135172 - || || 26 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135173 - || || 20 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135174 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135175 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135176 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135177 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135178 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135179 - || || 19 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135180 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135181 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135182 - || || 21 d'agost, 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 135183 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135184 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135185 - || 2001 RR || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135186 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135187 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135188 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135189 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135190 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135191 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135192 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135193 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135194 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135195 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135196 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135197 - || || 11 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135198 - || || 6 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135199 - || || 13 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135200 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
5